En économie, une stagnation économique est une période de faible croissance économique.
 En sociologie, la stagnation sociale ou immobilisme désigne l'absence ou l'insuffisance de la transformation sociale dans le développement de la société.
 En URSS, la stagnation brejnévienne, ou ère de stagnation désigne une période historique allant de 1976 à 1985.